Division nationale A kan avse:
Division nationale A (damer) – den högsta volleybollserien för damer i Tunisien
Division nationale A (herrar) – den högsta volleybollserien för herrar i Tunisien